Ла-Пенья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 25,19 км². Население — 129 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web NO oficial: La Peña(Salamanca)
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки